bom-retirense – abitanti di Bom Retiro do Sul
bom-retirense – abitanti di Bom Retiro